Night (notte in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Night – cortometraggio d'animazione del 1930 diretto da Walt Disney, della serie Sinfonie allegre

Musica 
 Night – album di John Abercrombie del 1984
 Night – singolo di Chiara Civello del 2007
 Night – album di Holly Cole del 2012

Televisione 
 Il nulla (Night) – episodio della quinta stagione di Star Trek: Voyager

Altro 
 Night – abbreviazione italiana di Night club, locale notturno